Druga hrvatska odbojkaška liga za sezonu 2012./13. je predstavljala drugi razred odbojkaškog prvenstva Hrvatske. Sudjelovala su 23 kluba raspoređena u tri skupine.

Ljestvice

Centar

Istok

Jug 
Sudionici:
 Dubrovnik 2001 (Dubrovnik)
 Mladost Marina Kaštela (Kaštel Lukšić)
 Šibenik II (Šibenik)
 Zadar II (Zadar)

Zapad

Povezani članci 
 1. A HOL 2012./13.
 Kup Hrvatske u odbojci za muškarce 2012.

Izvori 
 hou.hr, 2. HOL Centar 2012./13.
 hou.hr, 2. HOL Istok 2012./13.
 hou.hr, 2. HOL Zapad 2012./13.
 hou.hr, 2. HOL Jug 2012./13. - prekinuta nakon prvog kola
 Hrvatska odbojkaška udruga, Završni bilten sezone 2012./13. 

2012-13